Rrezari kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Irzniq, ort, 
 Isniq, ort,